Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Italien nahm an allen bisherigen Endrunden teil und wurde 1993 sowie 1997 Vize-Europameister.

Qualifikation 

Italien wurde für die Qualifikation in Gruppe 1 gelost und traf dabei erstmals auf Bosnien & Herzegowina und Mazedonien sowie  auf Griechenland, Polen und Russland. Italien blieb als einzige Mannschaft in der Qualifikation ohne Gegentor und konnte sich als erste Mannschaft nach Gastgeber Schweden am 16. Juni 2012 für die EM platzieren. Lediglich im für die Qualifikation bedeutungslosen letzten Spiel in Griechenland gaben die Italienerinnen einen Punkt ab. Gegen Mazedonien wurden mit zwei 9:0-Siegen der 30 Jahre alte Rekordsieg gegen Japan eingestellt. Die Russinnen mussten sich als Zweitplatzierte über die Playoff-Spiele gegen Österreich für die EM qualifizieren. Beste Torschützin in der Qualifikation war Rekordnationalspielerin Patrizia Panico mit 9 Toren.

Tabelle

Spielergebnisse

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf die EM  wurde nur ein Testspiel bestritten.

Aufgebot 
Der vorläufige Kader mit 27 Spielerinnen wurde am 17. Juni 2013 benannt. Aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurden Laura Giuliani (Tor), Michela Rodella (Abwehr), Federica Di Criscio (Abwehr), Marta Carissimi (Mittelfeld) und Pamela Conti  (Mittelfeld).

Die erfahrenste Spielerin im Kader ist Kapitänin Patrizia Panico, die bereits mehr als 180 Länderspiele bestritten hat und dabei 98 Tore erzielen konnte.

EM-Endrunde 
Die italienische Mannschaft traf in der Vorrundengruppe A wie 2009 auf Gastgeber Schweden, Dänemark und erstmals bei einer EM auf Finnland und bestritt alle Spiele in der Örjans vall in Halmstad.

Nach einem Auftaktremis gegen Finnland wurde das zweite Spiel gegen Dänemark gewonnen und damit der zweite Gruppenplatz gesichert, worauf eine Niederlage gegen die Gastgeberinnen folgte. Als Gruppenzweiter trafen die Italierinnen wie 2009 auf Deutschland und mussten dazu nach Växjö reisen. Wie 2009 kam auch diesmal das Aus im Viertelfinale.

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Weblinks 
 uefa.com: Informationen zum Team

Einzelnachweise 

Italien
2013 Frauen